Ви́ктор Чумаче́нко:
 Чумаченко, Виктор — украинский живописец.
 Чумаченко, Виктор Иванович (1924—1944) — Герой Советского Союза.